ОУНЗ:
 Об'єднання українців Нової Зеландії (див. Українська діаспора Нової Зеландії)
 Організація українських націоналістів за кордоном (ОУНз)